PUG steht für:
 Flughafen Port Augusta in Australien (IATA-Code)
 Palm User Group, Gruppe von Handheld-Computer-Interessierten
 Päpstliche Universität Gregoriana in Rom
 Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft, Wählergemeinschaft in Wolfsburg
 Penguin User Group, eine Linux-Anwendergruppe aus Wiesbaden
 Private University Göttingen, die Private Fachhochschule Göttingen
 Preisuntergrenze in der Betriebswirtschaftslehre
 Pick up group, engl. Abk. für „Zufallsgemeinschaft“

Pug steht für:
 Mops (Hund), internationaler Hunderassenname nach FCI
 einen Magier in den Romanen der Midkemia-Saga von Raymond Feist

PUG